Guillaume Lépine (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons passées dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il devient professionnel alors qu'il se joint aux Jackals d'Elmira pour la saison 2008-2009. À sa saison recrue, ce robuste défenseur inscrit 8 points en 69 parties. Il joue une autre saison avec les Jackals avant de rejoindre les Nottingham Panthers en 2010-2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||57 ||1 ||9 ||10 ||97 ||17 ||0 ||4 ||4 ||23
|-
|2005-2006 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||61 ||0 ||14 ||14 ||120 ||9 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2006-2007 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||70 ||4 ||18 ||22 ||148 ||16 ||1 ||6 ||7 ||49
|-
|2007-2008 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||61 ||5 ||14 ||19 ||146 ||17 ||0 ||4 ||4 ||17
|-
|2008-2009 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||69 ||1 ||7 ||8 ||140 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||63 ||2 ||8 ||10 ||151 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||58 ||3 ||7 ||10 ||239 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2011-2012 || Nottingham Panthers || EIHL || 62|| 7|| 17|| 24|| 173|| 4|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
|2012-2013 || Nottingham Panthers || EIHL || 50|| 4|| 15|| 19|| 148|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2013-2014 || IceMen d'Evansville ||ECHL || 48 || 2 || 11 || 13 || 95 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica || LAH || 6 || 0 || 2 || 2 || 19 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || IceMen d'Evansville || ECHL || 35 || 0 || 12 || 12 || 68 || - || - || -|| - || -
|-
|2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH || 38 || 1 || 3 || 4|| 107 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 69 || 4 || 9 || 13 || 115 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 54 || 1 || 2 || 3 || 77 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Thunder de Wichita || ECHL || 65 || 5 || 13 || 18 || 92 || 6 || 0 || 1 || 1 ||	2 	
|-
|2018-2019 || Nottingham Panthers || EIHL || 55 || 2 || 7 || 9 || 113 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2019-2020 || Nottingham Panthers || EIHL || 44 || 1|| 19| 10|| 69|| - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Nottingham Panthers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Thunder de Wichita